Sezóna DTM 2003 byla 17. sezónou německého mistrovství cestovních vozů DTM. V kalendáři sezóny je vypsáno 10 závodních víkendů. Titul obhajoval Laurent Aïello, ale získal jej již potřetí (2000, 2001) němec Bernd Schneider.

Změny pro rok 2003 
 Jede se pouze 1 hodinový závod a nikoliv dva 40 minutové.
 Závod na belgickém Zolderu byl nahrazen závodem na trati Adria v Itálii.
 DTM se nevrací na Sachsenring. Nürburgring díky tomu hostí dva závody.
 Kvalifikace pro sedmý závod sezony na Nürburgringu se pojede za tmy.

Týmy a jezdci 
Všechny týmy užívají pneu Dunlop.

Kalendář

Výsledky

Pohár jezdců

Pohár týmů

Pohár značek 

Motoristické sporty v Německu
Motoristické sporty v roce 2003